Wood County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wood County (Ohio)
 Wood County (Texas)
 Wood County (West Virginia)
 Wood County (Wisconsin)